Cret je lahko:
 Cret Bizovački (Hrvaška)
 Cret Viljevski (Hrvaška)